Mężyk – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim
 Mężyk – pomorski demon

Osoby o tym nazwisku:
 Arkadiusz Mężyk – polski inżynier, wykładowca
 Jan Mężyk z Dąbrowy – polski urzędnik staropolski
 Mariusz Mężyk – polski piłkarz